Caledonisia är ett släkte av insekter. Caledonisia ingår i familjen Meenoplidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Caledonisia